Pimpinella minor är en flockblommig växtart som beskrevs av Jakob Friedrich Ehrhart och Spreng.. Pimpinella minor ingår i släktet bockrötter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Bockrötter
minor